Der Mandl & Schwarz-Verlag ist ein deutscher Fachverlag für Publikationen rund um IT-Themen, die vorrangig durch den Einsatz von Produkten aus dem Hause Apple bestimmt sind wie iPad, iPhone, iPod touch, der iMac oder Anwendungen aus der iLife-Software. Das Verlagsprogramm wendet sich an engagierte Einsteiger und interessierte Fortgeschrittene in den Bereichen „Grundlagen zu Apple-Welt“, „iPad, iPhone, iOS und Android“, „Fotos, Filme und Musik“, „Publizieren und Präsentieren“ sowie „Büro, Datenbank und Organisation“.

Geschichte 
Der Verlag wurde 2005 von Daniel Mandl und Michael Schwarz gegründet. Sitz des Verlages ist Husum. Daniel Mandl war früher Fachbuchautor bei anderen Buchverlagen (SmartBooks u. a.). Die ersten Bücher unter eigenem Verlagsnamen waren Bücher zu iTunes, iPhoto, iMovie und Mac OS X, dem Betriebssystem von Apple. Weitere Fachbuchautoren ergänzen das Programm, z. B. zum Thema iWork, Microsoft Office, aber auch Anleitungen zum „Wissenschaftlichen Arbeiten am Mac“, Android oder zu anspruchsvollen Datenbank-Themen wie FileMaker Pro.

Der Verlag stellt seine Lektüre neben den Druckwerken in Papierform im klassischen Fach- und Buchhandel über seine eigene Website auch als E-Book als PDF zur Verfügung. 

Seit Juni 2013 bietet Mandl & Schwarz die Bücher schrittweise auch als ePUB-Datei für die iOS-Geräte zum Download an.

Weblinks 
 
 Webpräsenz des Mandl & Schwarz-Verlages

Buchverlag (Deutschland)
Unternehmen (Kreis Nordfriesland)
Organisation (Husum)
Verlag (Schleswig-Holstein)